

Михайловська сільська рада — сільське поселення, Аургазинський район, Башкортостан
 Михайловська сільська рада — сільське поселення, Бакалинський район, Башкортостан
 Михайловська сільська рада — сільське поселення, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Михайловська сільська рада — сільське поселення, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Михайловська сільська рада — сільське поселення, Бурлинський район, Алтайський край
 Михайловська сільська рада — сільське поселення, Дуванський район, Башкортостан
 Михайловська сільська рада — сільське поселення, Курманаєвський район, Оренбурзька область
 Михайловська сільська рада — сільське поселення, Михайловський район, Алтайський край
 Михайловська сільська рада — сільське поселення, Федоровський район, Башкортостан
 Михайловська сільська рада — сільське поселення, Усть-Калманський район, Алтайський край
 Михайловська сільська рада — сільське поселення, Уфимський район, Башкортостан
 Михайловська сільська рада — колишня сільська рада, Маслянський район, Тюменська область (1923-1937)

Див. також 
 Михайлівська сільська рада